МТП — аббревиатура.

 МТП — Международная торговая палата, некоммерческая организация, объединяющая торговые палаты и предпринимательские организации.

 МТП (машина технической помощи) — серия советских военных ремонтно-эвакуационных машин технической помощи на базе бронетранспортёров и самоходных установок (МТП-1, МТП-2, МТП-3, МТП-А5 и другие)